Madikizela ist der Familienname folgender Personen:

 Pumla Gobodo-Madikizela (* 1955), südafrikanische Psychologin und Hochschullehrerin
 Ramsay S. Madikizela, Finanzminister der Republik Transkei unter Premierminister George Matanzima
 Winnie Madikizela-Mandela (* 1934/1936), südafrikanische Politikerin